Leonor de Castela foi o nome de algumas infantas castelhanas:
 Leonor de Castela (1190-1244) , filha de Afonso VIII de Castela e de Leonor Plantageneta, casada com Jaime I de Aragão
 Leonor de Castela (1240), filha de Fernando III de Castela e de Joana de Ponthieu , esposa de Eduardo I de Inglaterra
 Leonor de Castela (1307), filha Fernando IV de Castela e de Constança de Portugal
 Leonor Enriquez de Castela, neta de Afonso XI de Castela
 Leonor de Castela (1360), filha de Henrique II de Castela e deLeonor Alvarez
 Leonor de Castela (c. 1363), filha de Henrique II de Castela e de Joana Manoel de Castela, senhora de Villena, Escalona e Peñafiel, casada com Carlos III de Navarra
 Leonor de Castela (1392), filha de Fradique de Castela, duque de Benavente e de Leonor Sanchez de Castela
 Leonor Sanchez de Castela , Sancho de Castela e mãe da anterior
 Leonor Urraca de Castela , filha de Beatriz de Portugal e de Sancho de Castela, conde de Albuquerque, casada com Fernando I de Aragão
 Leonor de Castela, filha de Isabel da Suábia e de Fernando III de Castela
 Leonor de Castela (1274), filha de Afonso X de Castela e de Violante de Aragão
 Leonor de Castela (1202-1202), filha de Afonso IX de Leão e de Berengária de Castela

Desambiguação